Alguaire kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alguaire (ort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Alguaire (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar